Асахан () — округ в провинции Северная Суматра. Административный центр — город Кисаран.

История 
До колонизации Индонезии европейцами эти земли входили в состав султаната Асахан.

Население 
По состоянию на 2007 год на территории округа проживало 1 038 554 человек.

Административное деление 
Округ Асахан делится на следующие районы:
 Аэк-Куасан
 Аэк-Ледонг
 Аэк-Сонгсонган
 Аир-Бату
 Аир-Джоман
 Бандар-Пасир-Мандоге
 Бандар-Пулау
 Бунту-Пане
 Кота-Кисаран-Барат
 Кота-Кисаран-Тимур
 Меранти
 Пулау-Ракьят
 Пуло-Бандринг
 Рахунинг
 Раванг-Панча-Арга
 Сей-Дадап
 Сей-Кепаянг
 Сей-Кепаянг-Барат
 Сей-Кепаянг-Тимур
 Сетиа-Джанджи
 Силау-Лаут
 Симпанг-Эмпат
 Танджунг-Балай
 Телук-Далам
 Тингги-Раджа

Примечания 

Округа провинции Северная Суматра